

Persone
 Antonio Aloisi – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Baldassarre Aloisi – pittore italiano
 Benedetto Aloisi Masella – cardinale italiano
 Franco Aloisi – artista italiano
 Gaetano Aloisi Masella – cardinale italiano
 Ignazio Aloisi – portavalori italiano vittima di un omicidio di stampo mafioso
 Irene Aloisi – attrice italiana
 John Aloisi – allenatore di calcio e calciatore australiano
 Massimiliano Aloisi – patologo e biologo italiano
 Piero Aloisi – mineralogista italiano
 Pompeo Aloisi – ammiraglio, agente segreto e diplomatico italiano
 Ross Aloisi – calciatore e commentatore televisivo australiano
 Uccio Aloisi – cantante e musicista italiano

Altro
 Daniele Aloisi – personaggio de Il maresciallo Rocca